Annala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), coureur automobile finlandais
 (né en 1972), chanteur heavy metal finlandais
 (1859-1926), homme politique finlandais
Vilho Annala (1888-1960), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois